Albert Kesselring (1885-1960), generale tedesco
Joseph Otto Kesselring (1902-1967), drammaturgo statunitense